Cazzanesi – abitanti di Cazzano (Besana Brianza)
Cazzanesi – abitanti di Cazzano Sant'Andrea
Cazzanesi – abitanti di Cazzano di Tramigna